Бірюко́в () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Бірюков Андрій Васильович (1978—2014) — український патріот, активіст Євромайдану. Загинув під час протистояння в Одесі 2 травня 2014 року.
 Бірюков Борис Миколайович ( 1927) — науковець у галузі технології машинобудування.
 Бірюков Євген Андрійович (1980—2015) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Бірюков Євген Миколайович ( 1986) — російський хокеїст.
 Бірюков Костянтин Вікторович — майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бірюков Микола Зотович (1912—1966) — російський радянський письменник.
 Бірюков Михайло Олегович ( 1985) — російський хокеїст.
 Бірюков Михайло Олексійович (1903—1966) — український радянський письменник.
 Бірюков Олександр Володимирович ( 1953) — український спортсмен (велоспорт), тренер, спортивний діяч. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Майстер спорту СРСР (1978). Національний судя. Відмінник народної освіти України.
 Бірюков Олександр Степанович (1971—2016) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бірюков Олексій Петрович (1917—1996) — український скульптор.
 Бірюков Павло Іванович (1860—1931) — російський літератор, біограф Льва Толстого.
 Бірюков Роман Ростиславович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бірюков Юрій Сергійович (1908—1976) — російський композитор.
 Бірюков Юрій Сергійович ( 1974) — український волонтер, засновник фонду «Крила Фенікса».
 Бірюков Юрій Іванович (1940—2011) — український художник, автор герба міста Житомир.
 Бірюкова
 Бірюкова Віра Леонідівна ( 1998) — російська гімнастка. Член збірної Росії з художньої гімнастики. Майстер спорту міжнародного класу Росії. Чемпіонка літніх Олімпійських ігор 2016 року.
 Бірюкова Віра Олександрівна (1922—1944, Сокирянський район, Чернівецька область) — радянська партизанка. Учасниця визволення України від німецько-фашистських загарбників.
 Бірюкова Світлана Василівна ( 1936) — український вчений у галузі мікробіології та імунології, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Російські прізвища